Хроно Наций  () — ежегодная шоссейная однодневная индивидуальная гонка с раздельным стартом, проводящаяся с 1982 года в коммуне Лез Эрбье французского департамента Вандея региона Пеи-де-ла-Луар. Гонка проводится под эгидой Международного союза велосипедистов,  с 2005 года имеет категорию 1.1, входит в UCI Europe Tour.

С 1987 года проводится аналогичная женская гонка.

Призёры

Многократные победители

Победители по странам

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Хроно Наций на ProCyclingStats
 Хроно Наций на Cycling Archives
 Хроно Наций на CQranking

 Хроно Наций на Cycle Base
 Хроно Наций на First Cycling

Велогонки во Франции
Мероприятия, регулярно проводимые с 1982 года